On Line – album di Guy Raiff Trio, Art Farmer e Charles Loos del 1992
 On Line – film del 2002 diretto da Jed Weintrob
 On Line – programma televisivo italiano